

Geografia 
 Pont-l'Évêque  – comune francese nella regione della Normandia
 Pont-l'Évêque  – comune francese nella regione dell'Alta Francia

Altro 
 Pont-l'Évêque – formaggio francese